Jacksonport ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jacksonport (Arkansas), im Jackson County
 Jacksonport (Wisconsin), im Door County
 Jacksonport (Town), Town(ship) im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten